Asch kan syfta på:

Personer 
Peter Asch (1948–), amerikansk vattenpolospelare
Sholem Asch (1980–1957), amerikansk författare
Solomon Asch (1907–1996), polsk-amerikansk psykolog

Geografi

Belgien 

 As, Belgien, kommun, Flandern, Provincie Limburg, 
 As (ort), Flandern, Provincie Limburg,

Nederländerna 

 Asch (ort), Gelderland, Gemeente Buren,

Tjeckien 

 Aš (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar